Rajd Finlandii 1982 (32. Rally of the 1000 Lakes) – 32 Rajd Finlandii rozgrywany w Finlandii w dniach 27-29 sierpnia. Była to dziewiąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1982. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Bazą rajdu było miasto Jyväskylä.

Zwycięzcy odcinków specjalnych 

 Uwaga: Nazwa i długość odcinka specjalnego 39 jest nieznana.

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 9 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

Finlandia
1982
1982 w Finlandii
Sport w Jyväskylä